Галаджев:

 Галаджев, Пётр Степанович (1900—1971) — советский кинематографист: актёр и художник; Заслуженный художник РСФСР.
 Галаджев, Сергей Теодоросович (1902—1954) — советский армянский военно-политический деятель, генерал-лейтенант.

 Галаджева, Галина Григорьевна (1932—2020) — советский и российский искусствовед, художник-технолог по театральному костюму.